August Aichhorn – psicoanalista austriaco
 Karin Aichhorn – ex cestista austriaca
 Sabine Aichhorn – artista visiva austriaca